Frauenbründl steht für:
 Frauenbründl (Bad Abbach), Ortsteil des Marktes Bad Abbach, Landkreis Kelheim, Bayern
 Frauenbründl (Baiern), Ortsteil der Gemeinde Baiern, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Frauenbründl (Straubing), Ortsteil der kreisfreien Stadt Straubing, Bayern

 Frauenbründl (Maria Laach), Quelle bei Maria Laach am Jauerling, Niederösterreich